Nelle Porter is een personage uit de dramedy Ally McBeal. De rol werd vertolkt door actrice Portia de Rossi van af de eerste aflevering van het tweede seizoen tot aan het einde van de serie op 20 mei 2002.

Personagebeschrijving
Nelle is advocate en wordt door Richard Fish gevraagd om bij zijn kantoor Fish & Cage te komen werken. De vrouwen op de afdeling voelen zich meteen bedreigd door de knappe Nelle, die de bijnaam ijskoningin heeft. Voor ze het aanbod aanneemt wil ze eerst met een vrouwelijke collega spreken en ze gaat naar Ally. Hoewel het niet de bedoeling van Ally was om Nelle te overhalen kiest Nelle er toch voor om het aanbod van Richard aan te nemen. Georgia Thomas heeft problemen met Nelle omdat ze zichzelf altijd de knapste vond en nu Nelle er is heeft ze zware concurrentie. Nelle heeft ook lange blonde haren en die had Georgia een paar maanden eerder laten afknippen. Nelles beste vriendin Ling Woo brengt regelmatig nieuwe zaken aan voor het kantoor. Na een tijdje wordt bekend dat ook zij advocate is en na een eenmalige zaak krijgt ze de smaak te pakken en komt ze ook bij het kantoor werken.

John Cage is al snel aangetrokken tot Nelle, maar denkt dat hij geen kans maakt bij haar. John heeft een boomkikker Stefan en neemt hem vaak mee naar het werk. Nelle heeft een heilige schrik van kikkers en kort daarna wordt de kikker per ongeluk doorgespoeld in het toilet. Nelle koopt een nieuwe boomkikker voor hem die ze Milly noemt. Milly was vroeger haar favoriete hamster en werd destijds door een kikker opgegeten, wat haar haat voor de dieren verklaart. In de volgende aflevering gaat Georgia naar het toilet als Stefan erin slaagt om terug uit de buis te kruipen. Ze verschrikt zich een ongeluk als de kikker op haar zit en werpt hem naar Nelle. Die werpt hem terug en als Richard uit het toilet komt en de deur opent komt Stefan hier hard tegenaan en ligt in coma. John snapt niet hoe Stefan uit het toilet is kunnen kruipen om dan in coma te vallen. Nelle gaat naar zijn bureau en biecht uiteindelijk op dat zij het geweest is. John is kwaad en als hij nadoet hoe Nelle hem zou geslagen hebben komt de kikker bij en springt omhoog waardoor hij nu door John tegen het raam gesmeten wordt. Stefan overleeft ook deze aanslag en om het te vieren gaat John met Nelle, Richard en Ling in een Chinees restaurant eten. Ling vraagt aan de ober om wat salade te geven aan Stefan, maar die begrijpt het verkeerd en maakt Stefan klaar om op te eten. Als John vraagt waar Stefan blijft zegt de ober dat ze hem net opgegeten hebben.

Nelle en John gaan op date en Nelle is echt geïnteresseerd in hem, maar hij houdt de boot af. Nelle denkt dat dit is omdat John zonder het te weten verliefd is op Ally.
Voor de verjaardag van John regelt Nelle dat Barry White komt zingen in de bar waar ze altijd iets gaan drinken. John is hier erg door gepakt en wordt opnieuw geïnteresseerd in Nelle. Ze beginnen een relatie en aanvankelijk gaat het heel goed tussen hen. Op een keer hoort John een conversatie van Nelle en Ling waarin ze zegt dat ze weleens gespankt wil worden. John besluit dit maar te doen en in het bed slaat hij met een borstel op haar achterste wat zij absoluut niet kan appreciëren. Er komen meer en meer barsten in hun relatie en John vindt Nelle een elitaire trut. Op een keer zit John vast in de lift en beëindigt Nelle de relatie waar iedereen bij staat zonder zelfs John in de ogen te kijken. Hierdoor is hij erg gekwetst en hij gooit de hele tijd verwijten naar haar kop. Als Richard Nelle zegt dat ze geen partner wordt in het bedrijf is ze kwaad en wil ze vertrekken. Ze probeert het klantenbestand mee te nemen, maar dat lukt haar niet. Uiteindelijk wil ze toch liever blijven. John en Nelle leggen hun ruzie bij, maar beginnen geen nieuwe relatie.

In de laatste twee seizoenen komt Nelle nog vaak aan bod, maar heeft geen persoonlijke verhaallijn meer. Ze heeft wel een date op internet, maar meer ook niet. Hoewel Nelle bekendstaat als een bitch heeft ze toch een hart van goud. Als Elaine een auditie doet voor een musical en niet geselecteerd is zorgt ze ervoor dat ze een tweede keer mag gaan. Ze geeft het beste van zichzelf en Nelle is speciaal naar het theater gegaan om dit te zien. Later vertelt ze aan Elaine dat ze jaloers is op haar omdat zij dromen heeft en zij helemaal niet. Als Liza Bump bij het bedrijf komt werken is zij haar nieuwe rivale. Liza komt erachter dat Nelle eigenlijk Morgan heet, maar Nelle komt er dan weer achter dat Liza Debbie heet. Liza trouwt met Richard en voor hun huwelijk regelt Nelle opnieuw Barry White in de bar. Als Ally naar New York verhuist zet ze haar verschillen met Ally opzij en wenst haar het beste.

Porter, Nelle